Une parade de la Victoire est un type de défilé militaire utilisé pour commémorer et célébrer une victoire ou un fait marquant dans l'histoire d'un pays. Ainsi on trouve deux grand types de parade de la Victoire, la première, et la plus importante, celle pour les victoires militaires et les secondes, moins courantes pour les victoires sportives.  

De nos jours, ce sont les victoires lors de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale qui sont les plus célèbres avec ce type de défilé. En Russie une parade de la Victoire est donnée chaque année, le jour de la fête nationale, le , sur la place Rouge, pour fêter la victoire du communisme sur le nazisme.

Liste des parades militaires dans l'histoire
 Le Défilé de la Victoire du  à Paris.
 Le Défilé du Jour de la Victoire 1945 le  à Moscou.
 Le défilé de la victoire organisé le  à Bakou pour célébrer la victoire de l'Azerbaïdjan lors de la guerre de 2020 au Haut-Karabagh.

Voir aussi
 Triomphe romain

Victoire